Джек и бобовый стебель () — английская народная сказка.

Экранизации:
 «Джек и бобовый стебель» — американский короткометражный фильм 1902 года.
 «Джек и бобовый стебель» — американский фильм 1952 года.
 «Джек в Стране чудес» — японское аниме 1974 года.
 «Джек и бобовый стебель» — американский фильм 1994 года
 «Джек и Бобовое дерево: Правдивая история» — американский мини-сериал 2001 года.
 «Джек и бобовый стебель» — американский фильм 2009 года.

См. также 
 «Кролик и бобовый стебель» — американский мультфильм 1943 года.